Nyenchen Tanglha steht für:

 Nyainqêntanglha (Gebirge), ein Untergebirge des Transhimalaya
 Nyainqêntanglha (Berg), einen Berg in diesem Gebirge
 Nyainqêntanglha, ein Gebirge im Hochland von Tibet, siehe Tanggula-Gebirge